Akagi (repülőgép-hordozó) (Vörös vár) egy japán repülőgép-hordozó volt a második világháború idején
 Akagi doktor 1998-ban bemutatott japán-francia filmdráma

 6422 Akagi a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida